Борис Быков:
 Быков, Борис Александрович (1910—1990) — советский и казахский геоботаник, академик АН Казахской ССР.
 Быков, Борис Васильевич (1937—2013) — советский художник-постановщик.
 Быков, Борис Иванович (1925—2008) — Герой Советского Союза.